Lepidozona allyni är en blötdjursart som först beskrevs av Ferreira 1977.  Lepidozona allyni ingår i släktet Lepidozona och familjen Ischnochitonidae.

Artens utbredningsområde är Alaska. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
allyni